Roughton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Roughton, Norfolk, ort, England, Norfolk, 
 Roughton, Lincolnshire, England,